Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Balázs Taróczy 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (secondo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (campione)
 Balázs Taróczy (finale)

 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Bernard Boileau (secondo turno)
 Magnus Tideman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1983